Gorbatowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Gorbatowka (Nischni Nowgorod), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nischni Nowgorod
 Gorbatowka (Kaliningrad), ländliche Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Nortycken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Gorbatowka (Tschuwaschien), Dorf in der Republik Tschuwaschien
 Gorbatowka (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir

Gorbatowka steht außerdem für:
 Gorbatowka (Fluss), Fluss im System des Poronai auf der Insel Sachalin (Russland)